Dunzendorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Dunzendorfer (1907–1980), österreichischer Maler
 Hermann Dunzendorfer (* 1956), österreichischer Kameramann

Siehe auch:
 Dunzendorf